Австралийские жабы (Myobatrachidae) — семейство бесхвостых земноводных.

Описание 
Общая длина представителей колеблется от 1,5 до 12 см. Это семейство представлено различными морфотипами, что отразилось на внешнем виде этих лягушек. Есть виды приземистые, коротконогие, толстомордые. Особенностью австралийских лягушек является отсутствие слияния первых 2 пресакральных позвонков возле копчика, наличие широкой подъязычной кости  (за исключением рода Rheobatrachus) и маленькими или совсем отсутствующими присосками на пальцах . 

Окраска почти всех основных цветов и оттенков. Брюхо обычно светлее спины.

Образ жизни 
Большинство видов обитают в пустынях и полупустынях, зарываясь в землю или песок. Некоторые виды живут во влажных районах или в воде. Активны ночью, избегают солнечных лучей. Питаются преимущественно различными беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие земноводные. У большинства видов происходит прямое развитие, то есть отсутствует стадия головастика — из яиц вылупляются маленькие лягушата. Некоторые представители  семейства имеют уникальные в животном мире формы родительского ухода. Самки рода Rheobatrachus заглатывают вылупившихся лягушат, и они развиваются в желудке до метаморфоза, после чего самка их отрыгивает. У самцов сумчатых жаб на бёдрах есть своеобразные сумки, в которые они забирают головастиков после выхода из икры, и там детёныши проходят дальнейшее развитие. Округлые жабы и лягушки-черепахи закапывают яйца во влажный песок. Остальные виды строят пенные гнёзда.

Распространение 
Ареал семейства охватывает Австралию, Новую Гвинею и Тасманию.

Классификация 
На июль 2022 года в семейство включают 14 родов и 91 вид. Некоторые источники делят семейство на 3 подсемейства: Myobatrachinae, Limnodynadinae (в него включено семейство Limnodynastidae) и Rheobatrachinae (в него отдельно вынесен род Rheobatrachus):

  (4 вида)
 
 
 
 

  (2 вида)
 
 

  (2 вида) 
  (17 видов)

  (3 вида)
 
 
 

  (1 вид)
 

  (8 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1 вид)
  (1 вид)
  (14 видов)
  (2 вида)

  (1 вид)
 

  (6 видов)
  (29 видов)

Фото

Примечания

Литература 
 Gray, 1850 : Description of a new genus of batrachians from Swan River. By Dr. H. Schlegel, Curator of the Royal Zoological Museum, Leyden. (Extracted from a letter to J. E. Gray, Esq.). Proceedings of the Zoological Society of London, vol. 1850, p. 9-10.
 Cogger, H. G. Reptiles and Amphibians of Australia. A. H. & A. W. Reed, Australia, 1983. — ISBN 9780589503567.
 Zweifel, Richard G. Encyclopedia of Reptiles and Amphibians / Cogger, H.G.. — San Diego : Academic Press, 1998. — P. 90–91. — ISBN 0-12-178560-2.
 Günther E. Freytag, Bernhard Grzimek, Oskar Kuhn & Erich Thenius (Hrsg.): Lurche. In: Grzimeks Tierleben, Bd. 5: Fische 2, Lurche. Lizenzausgabe im dtv, München 1980, ISBN 3-423-03204-9

 
Семейства земноводных
Таксоны, описанные Германом Шлегелем